Cibulan (Cidahu), een plaats in Indonesië
Cibulan (Lemahsugih), een plaats in Indonesië